Walderdorffer Hof ist die Bezeichnung folgender Gebäude:
 Walderdorffer Hof (Bensheim)
 Walderdorffer Hof (Ehrenbreitstein)
 Walderdorffer Hof (Limburg an der Lahn)
 Walderdorffer Hof (Mainz)
 Walderdorffer Hof (Trier)